Соревнования в плавании на 200 метров на спине (женщины)на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 7 и 8 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 7 августа в 10:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:49, а финал — 8 августа в 17:47.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 141, 142, 159, 182

200 м, на спине, женщины